Серам — море в Тихому океані.
 Серам — острів в Малайському архіпелазі.